Olympische Winterspelen 1984, de veertiende editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Sarajevo
Olympische Zomerspelen 1984, de drieëntwintigste editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Los Angeles